A Marinha Austro-Húngara teve dois navios chamados SMS Novara:

 : uma fragata que serviu de 1851 a 1898.
 : um cruzador da Classe Novara que serviu de 1915 a 1918; posteriormente o Thionville da Marinha Nacional Francesa.